Geist () es un término alemán que se puede traducir, según el contexto, por mente, espíritu o fantasma. Procede del protogermánico *gaistoz y es un cognado del inglés ghost (fantasma). Otros términos similares son el griego πνεύμα (pneuma), el latino animus y anima, así como el concepto médico chino 神 shen.

El término Geist forma parte de algunas palabras compuestas tales como:
 Poltergeist;
 Weltgeist («Espíritu del mundo», un concepto central en la Fenomenología del espíritu de Hegel);
 Zeitgeist («Espíritu de los tiempos»).

Asimismo, puede referirse a:
 Geist, personaje de Marvel Comics.
 Geist, un videojuego de 2005 para Nintendo GameCube.